Капуа означава:

 Капуа, италиански град в Кампания
 Санта Мария Капуа Ветере, италиански град в Кампания на местото на античния град Капуа

и е в името на следните личности
 Едуардо Ди Капуа (1865−1917), италиански компонист
 Риналдо ди Капуа (* ок. 1710; † ок. 1770), италиански компонист